Коптяко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Коптякова.

Известные носители 
 Коптяков, Герман Михайлович (1918—2010) — советский моряк, Герой Социалистического Труда.
 Коптяков, Максим Валерьевич (род. 1987) — российский боксёр, чемпион Европы.
 Коптяков, Николай Яковлевич (1918—2000) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.